Kham Khuean Kaeo (în ) este un district (Amphoe) din provincia Yasothon, Thailanda, cu o populație de 68.606 locuitori și o suprafață de 638,40 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 13 subdistricte (tambon) which make up 115 de sate (muban).

Referințe 

Amphoe în provincia Yasothon